Lipphardt ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lipphardt (* 1970), deutsche Kulturanthropologin
 Günter Lipphardt (1927–2017), deutscher Verfahrensingenieur und Hochschullehrer
 Walther Lipphardt (1906–1981), deutscher Musik- und Theaterwissenschaftler, Kirchenmusiker und Gymnasiallehrer